Výraz Karamel má několik významů:

 Karamel je potravina
 Karamel je hudební skupina